Radna se poate referi la:

Radna, Arad, localitate din județul Arad, Transilvania, România
Radna, Sevnica, localitate din comuna Sevnica, Slovenia
Radna vas, localitate din comuna Mokronog - Trebelno, Slovenia
Râul Radna, un râu din România